Скрипица — гриб рода Млечник.
 Скрипица (Волынская область) — село в Любомльском районе Волынской области.
 Скрипица (река) — река в Гомельской области.